Guillaume Briçonnet – francuski kardynał, arcybiskup Narbony w latach 1507–1514.
 Guillaume Briçonnet – francuski duchowny, biskup Meaux w latach 1515–1534.